Miejscowości w Polsce, nazwa urzędowa
 Kowalków-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów

 Miejscowości w Polsce, nazwa niestandaryzowana
 Kowalków-Kolonia – osada leśna wsi Małomierzyce w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża